Кузнецы — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузнецы — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Кузнецы — село в Гордеевском районе Брянской области.
 Кузнецы — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Кузнецы — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Кузнецы — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Кузнецы — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Кузнецы — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Кузнецы — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Кузнецы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Кузнецы — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Кузнецы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Кузнецы — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Кузнецы — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Кузнецы — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Кузнецы — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Кузнецы — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Кузнецы — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Кузнецы — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Кузнецы — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Кузнецы — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Кузнецы — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Кузнецы — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Кузнецы — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Кузнецы — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Кузнецы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Кузнецы — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Кузнецы — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Кузнецы — деревня в Алексинском районе Тульской области.

Украина 
 Кузнецы — село в Новоазовском районе Донецкой области.

Художественный фильм 
 Кузнецы (фильм)

См. также